Нижче наведено список 55 муніципалітетів провінції Болонья. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Болонья